Ha fatto parte dei  che raggiunse i quarti di finale ai Giochi di , giocando tutte le partite nel ruolo di portiere.

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade

Collegamenti esterni